Roter Turm (Trier) bedeutet:

 Roter Turm (Trier, Kaiserstraße), auch Bastion (an der) Südallee genannt, ein Bauwerk der mittelalterlichen und neuzeitlichen Stadtmauer Triers in Rheinland-Pfalz
 Roter Turm (Trier, Konstantinplatz), ein Bauwerk und Teil des Kurfürstlichen Palais in Trier in Rheinland-Pfalz